Austria:
 St. Ruprecht – dzielnica Klagenfurt am Wörthersee
 St, Ruprecht an der Raab – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Zobacz też:
 Sankt Ruprecht
 Święty Robert